Усик — украинская фамилия. Известные носители:
 Усик, Александр Александрович (род. 1987) — украинский боксёр-профессионал.
 Усик, Василий Трофимович (1939—2006) — советский самбист и дзюдоист.
 Усик, Иван Павлович (1918—1970) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Усик, Моисей Тимофеевич (1899—1944) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Усик, Николай Иванович (1923—2010) — судья, заслуженный юрист РСФСР, инвалид ВОВ, почётный гражданин Липецка.

См. также 
 Усики